Karmanski ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Karmanski (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Carsten Karmanski (* 1968), deutscher Jurist